Gnatowo ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Gnatowo (Grabowo), Dorf in der Gmina Grabowo, Powiat Kolneński, Woiwodschaft Podlachien
 Gnatowo (Kętrzyn), Dorf in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Rastenburgswiese, Stadt Rastenburg, Ostpreußen
 Gnatowo-Kolonia, Siedlung in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren